

France 
 Église Saint-Martial d'Angoulême
 Église Saint-Martial d'Arnac-la-Poste
 Église Saint-Martial d'Assas
 Saint-Martial d'Avignon
 Église Saint-Martial de Saint-Martial à Barguelonne-en-Quercy
 Église Saint-Martial de Bazens
 Église Saint-Martial de Bordeaux
 Église Saint-Martial de Busserolles
 Église Saint-Martial de Cazenac, Beynac-et-Cazenac
 Église Saint-Martial de Chalais
 Église Saint-Martial de Châteauneuf-sur-Loire
 Église Saint-Martial de Châteauroux
 Église Saint-Martial de Clugnat
 Église Saint-Martial de Contigny
 Église Saint-Martial de Corrèze
 Église Saint-Martial de Cortvassil
 Église Saint-Martial-de-Limoges de Demigny
 Église Saint-Martial de Deneuille-les-Mines
 Église Saint-Martial de Dirac
 Église Saint-Martial du Douhet
 Église Saint-Martial de Dunet
 Église Saint-Martial d'Estivaux
 Église Saint-Martial de Gentioux-Pigerolles
 Église Saint-Martial de Gourvillette
 Église Saint-Martial de Jabreilles-les-Bordes
 Église Saint-Martial de Jouillat
 Église Saint-Martial de Lestards
 Église Saint-Martial de Lioux-les-Monges
 Église Saint-Martial de Mouton
 Église Saint-Martial d'Orgnac-sur-Vézère
 Église Saint-Martial de Palisse
 Église Saint-Martial de Paris (Située dans l'île de la Cité - Détruite)
 Église Saint-Martial de Paunat
 Église Saint-Martial de Rieupeyroux
 Église Saint-Martial de Rudelle
 Église Saint-Martial de Saint-Martial  (Charente-Maritime)
 Église Saint-Martial de Saint-Martial (Gironde)
 Église Saint-Martial de Saint-Martial-le-Mont
 Église Saint-Martial de Saint-Martial-le-Vieux
 Église Saint-Martial de Seignelay
 Église Saint-Martial de Seuillet
 Église Saint-Martial de Tauriac
 Église Saint-Martial de Toulx-Sainte-Croix
 Église Saint-Martial de Vascœuil

Autres pays 
 Église San Marziale de Venise

Voir aussi 
 Abbaye Saint-Martial de Limoges
 

Saint-Martial de Limoges